Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 817 dans le monde.

 RS-817 au Brésil
 Route nationale 817 en France